«Сяобитань» (; ) — конечная станция ветки Сяобитань Тайбэйского метрополитена. Находится на территории района Синьдянь города Новый Тайбэй. Станция «Сяобитань» была открыта 29 сентября 2004 года. Следующая станция на ветке — «Цичжан».

Техническая характеристика 
«Сяобитань» — эстакадная станция. На станции есть всего один путь, по которому осуществляется челночное движение. На станции есть два выхода, оснащенных эскалаторами и лифтами. 14 сентября 2018 года на станции были установлены автоматические платформенные ворота.

Путевое развитие 
За станцией находится электродепо Синьдянь.

См. также 
 Тайбэйский метрополитен
 Список станций Тайбэйского метрополитена

Ссылки 
 Информация о станциях на официальном сайте Тайбэйского метрополитена

Станции Тайбэйского метрополитена
Линия метрополитена Сяобитань
Транспортные здания и сооружения, построенные в 2004 году
Синьбэй